

Étymologie 
Richards est basé sur le prénom Richard suivi du cas possessif (ou génitif), que l'on trouve dans d'autres noms comme , , , , etc.

Patronyme 

 Addison Richards (1887-1964), acteur américain ;
 Albert Glenn Richards (né en 1909), zoologiste américain ;
 Alfred Newton Richards (1876-1966), pharmacologiste américain ;
 Alma Richards (1890-1963), athlète américain ;
 Ann Richards (1917-2006), actrice américaine ;
 Ann Richards (1933–2006), femme politique américaine ;
 Anna Richards (née en 1964), joueuse néo-zélandaise de rugby à XV ;
 Ashley Richards (né en 1991), footballeur gallois ;
 Beah Richards (1920-2000), actrice américaine ;
 Billie Mae Richards (née en 1921), actrice canadienne ;
 Bob Richards (1926-2023), révérend et athlète américain spécialiste du saut à la perche ;
 Brad Richards (né en 1980), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Brooke Richards (née en 1976), mannequin et actrice américaine ;
 Brooks Richards (1918-2002), diplomate britannique ;
 Carol Lillian Richards (1947-), physiothérapeute québécoise ;
 Charles Dow Richards (1879-1956), juge et homme politique néo-brunswickois ;
 
 Colin Kazim-Richards (né en 1986), footballeur anglais ;
 Davey Richards (né en 1983), catcheur américain ;
 
 Dean Richards (né en 1963), joueur de rugby à XV britannique ;
 Denise Richards (née en 1971), actrice américaine ;
 Dudley Richards (1932-1961), patineur artistique américain ;
 Ellen Henrietta Richards (1842-1911), chimiste américaine ;
 Emilie Richards (1948-), écrivaine américaine de romances et de romans policiers ;
 Erin Richards (née en 1986), actrice galloise ;
 Francis Richards (né en 1945), gouverneur et commandant-en-chef de Gibraltar ;
 
 
 Sir George Henry Richards (1820-1896), hydrographe britannique ;
 Grant Richards (1911-1963), acteur américain ;
 James P. Richards (1894-1979), avocat, juge et homme politique américain ;
 
 Jim Richards (1946-2022), joueur américain de football américain ;
 John Richards (né en 1950), footballeur anglais ;
 Johnny Richards (1911-1968), arrangeur de jazz américain ;
 Jonelle Richards (née en 1980), cavalière néo-zélandaise ; 
 Josh Richards (2002-), acteur, musicien et homme d'affaires canadien ;
 Joshua James Richards ( - ), directeur de la photographie britannique ;  
 Judi Richards (née en 1949), auteur-compositeur-interprète, femme de théâtre et humoriste québécoise ;
 Julie Richards (née en 1970), cavalière américaine ;
 Kane Richards (1996-), coureur cycliste australien ;
 Kathleen Richards (1895-1984), musicologue, compositrice et pianiste britannique ;
 Linda Richards (1841-1930), première infirmière formée de manière professionnelle aux États-Unis ;
 Lorin Morgan-Richards (1975-), auteur et artiste américain de livres pour enfants ;
 Keith Richards (né en 1943), guitariste britannique des Rolling Stones ;
 Matthew Richards (né en 2002), nageur britannique ;
 Maurice Richards (né en 1945), joueur de rugby à XV britannique ;
 Mellisa Hollingsworth-Richards (née en 1980), pilote de skeleton canadienne ;
 Mercedes Richards (1955-2016), professeure jamaïcaine d'astronomie et d'astrophysique ;
 Micah Richards (né en 1988), footballeur anglais ;
 Michael Richards (né en 1949), acteur, scénariste et producteur américain ;
 Mike Richards (né en 1985), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Nicola Richards (née en 1994), femme politique britannique ;
 Nick Richards (né en 1997), joueur de basket-ball jamaïcain ;
 Nigel Richards (né en 1967), joueur de Scrabble néo-zélandais ;
 Paul W. Richards (né en 1964), astronaute américain ;
  (née en 1961), chanteuse américaine ;
 Renée Richards (née en 1934), joueuse de tennis américaine ;
  (né en 1922), scientifique britannique ;
  (1934-1989), joueur gallois de rugby à XV ;
 Richard N. Richards (né en 1946), astronaute américain ;
 Robert J. Richards (né en 1942), historien des sciences américain ;
 Rod Richards (1947-2019), homme politique britannique ;
 Ryan Richards (né en 1991), joueur de basket-ball anglais ;
 Sanya Richards (née en 1985), athlète américaine ;
 Stevie Richards (né en 1971), catcheur américain ;
 Theodore William Richards (1868-1928), chimiste américain ;
 Thomas Richards (1899-1946), monteur américain ;
 Thomas Richards (1910-1985), athlète britannique ;
  (né en 1952), pianiste de jazz anglais;
 Tom Richards (1883-1935), joueur de rugby à XV australien ;
 Tom Richards (né en 1986), joueur de squash anglais ;
 Vernon Richards (1915-2001), éditeur, photographe, militant antimilitariste et anarchiste anglais d'origine italienne ;
 Viv Richards (né en 1952), joueur de cricket antiguais-barbudien ;
 William Buell Richards (1815-1889), premier juge en chef de la Cour suprême du Canada ;
 William Trost Richards (1833-1905), peintre américain, père de Theodore William Richards.

Pseudonyme 
 Deke Richards (1944-2013), auteur-compositeur et directeur artistique américain.
 Emil Richards (1932-2019), percussionniste et vibraphoniste américain.

Toponyme 

 Richards, un village du comté de Vernon, dans le Missouri, aux États-Unis.

Patronyme anglais